EDBH steht für:
 Flughafen Barth (ICAO-Code)
 Bahnhof Dortmund-Bövinghausen (DS100-Code), Bahnhof in Dortmund-Bövinghausen (Dortmund) an der Emschertal-Bahn

Abkürzung